Julien Blanc peut faire référence à :
Julien Blanc (1908-1951), un écrivain français ;
Julien Blanc-Gras (1976-), un écrivain français ;
Julien Blanc (1992-), un joueur français de rugby à XV et de rugby à sept.

Voir aussi